Ebru Şahin, (* 28. července 1992 Manavgat, Turecko) je turecká zápasnice — judistka.

Sportovní kariéra 
Připravuje se v klubu Galatasaray v Istanbulu pod vedením Ercana Çakıroğlua.

Vítězství 
 2012 – 1x světový pohár (Baku)
 2013 – 1x světový pohár (Baku)
 2015 – 1x světový pohár (Oberwart)

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Ebru Şahinové na judoinside.com
 Výsledky a novinky Ebru Şahinové na judobase.org

Turečtí judisté
Narození v roce 1992
Narození 28. července
Žijící lidé
Ženy